Wolf Creek kan verwijzen naar:

 Wolf Creek (film), een Australische horrorfilm uit 2005
 Nationaal park Wolfe Creek Crater, de echte naam van het nationale park in de Australische outback waar de film zich afspeelt
De naam vertoont een sterke gelijkenis met:
 Dry Wolf Creek, een rivier in de Amerikaanse staat Montana